Винценц (Ченек) Ян Зибрт (; 12 октября 1864 года, Костелец-над-Влтавоу — 14 февраля 1932 года, Прага) — чешский этнограф и историк, специализирующийся на народной культуре, эзотерик.

Биография 
В 1900—1912 годах вышла подготовленная им пятитомная «Библиография чешской истории». С 1882 года являлся редактором основанного им журнала «Чешский народ» (). Широкую известность ему принесли работы по истории культуры, этнографии и фольклористике. Он обогатил науку новыми данными по истории ремесла, торговли, права, музыки и т. д.

1 декабря 1912 года избран Членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук по Отделению русского языка и словесности.

См. также 
 Кефер, Ян

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Этнографы по алфавиту
Этнографы Чехии